Sulby ist der Name:

 eines Ortes auf der Isle of Man Sulby (Isle of Man) und danach benannt:
 zweier Flüsse auf der Isle of Man River Sulby
 Sulby Glen
 Sulby Reservoir

 eines Ortes in England Sulby (Northamptonshire)
 und eines in dessen Nähe gelegenen Stausees Sulby Reservoir (Northamptonshire)